Goodbye to Yesterday ():
 «» — песня немецкого поп-трио No Angels 2007 года.
 «Goodbye to Yesterday» — песня Элины Борн и Стига Рясты, с которой они представляли Эстонию на конкурсе «Евровидение-2015».